Калан може да се односи на:

 Калан (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Калан (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан